Vilma puede referirse a:

 Vilma Dinkley, personaje ficticio de la serie televisiva, Scooby-Doo. 
 Vilma Espín, política cubana.
 Vilma Santos, cantante, actriz y política filipina.
 Vilma Bánky, actriz húngara.
 Vilma Reyes, poeta, narradora y educadora puertorriqueña.
 Vilma Ripoll, enfermera universitaria y política argentina.
 Vilma G. Holland, artista visual puertorriqueña.
 Vilma Picapiedra, personaje de animación de la serie Los Picapiedra.
 Vilma Palma e Vampiros, banda argentina.
Vilma